Cet article présente les différentes confrontations en rugby à XV entre l'équipe de Namibie de rugby à XV et l'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XV.

Historique

Les confrontations 

|}

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Équipe de Namibie de rugby à XV
 Équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XV

Liens externes 
 
  New Zealand v Namibia sur stats.allblacks.com

Nouvelle-Zélande
Namibie